L’oisanite  est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
l’épidote  .
l’anatase selon Delamétherie

Notes et références